Mangoro peut désigner :
les Mangoro, un peuple de Côte d'Ivoire ;
le Mangoro, un cours d'eau de Madagascar ;
 Mangoro, commune de Watsa au Congo-Kinshasa.